

Sciences et techniques 
 En géographie physique et en géologie, un ponor est une cavité karstique.

Patronyme 

 Cătălina Ponor, une gymnaste roumaine.

Toponyme 

 Ponor, un village situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Ponor, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie.
 (où le nom s'écrit ) :
 Ponor, un village de l'obchtina de Kostinbrod, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).

 Ponor, une localité située dans la municipalité de Cetingrad, comitat de Karlovac.

 Ponor, un village situé dans la municipalité de Berane.

 Ponor, une commune du județ d'Alba ;
 (où le nom s'écrit généralement ) :
 Ponor, un village de la municipalité de Knjaževac, situé dans le district de Zaječar ;
 Ponor, un village de la municipalité de Pirot, situé dans le district de Pirot.

Homonymie de localités